Sarah Jones peut désigner:
  (1866-1905), femme médecin afro-américain ;
 Sarah Patricia Jones (alias ) (née en 1934), danseuse de salsa britannique ;
  (née en 1959), artiste visuel britannique ;
 Sarah Jones (née en 1972), femme politique britannique ;
  (née en 1973), actrice de scène américaine ;
  (née en 1973), rameuse américaine ;
  (née en 1983), lutteuse écossaise ;
 Sarah Jones (née en 1983), actrice américaine ;
 Sarah Jones (née en 1985), percussionniste britannique ;
 Sarah Jones (née en 1990), joueuse de hockey sur gazon galloise.

  (1817-1911), auteure anglaise.